Преступление и наказание (телесериал):
 Преступление и наказание (телесериал, 2002) — Великобритания, 2002.
 Преступление и наказание (телесериал, 2007) — Россия, 2007.